Il singolare del torneo di tennis Mari El Republic Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Margarita Gasparjan che ha battuto in finale Nadežda Kičenok 7-5, 7-63.

Teste di serie 

 Tadeja Majerič (primo turno)
 Valerija Solov'ëva (quarti di finale)
 Ljudmyla Kičenok (primo turno)
 Iryna Burjačok (primo turno)

 Margarita Gasparjan (Campionessa)
 Nadežda Kičenok (finale)
 Aleksandra Artamonova (secondo turno)
 Veronika Kapšaj (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mari El Republic Cup 2012